7 женская шахматная олимпиада проходила вместе с 22 мужской шахматной олимпиадой с 26 октября по 10 ноября 1976 года, в израильском городе Хайфа.

В соревнованиях приняли участие 23 команды (команды социалистического лагеря турнир бойкотировали).

В турнире приняли участие 90 шахматисток, среди которых 1 гроссмейстер и 6 международных мастера.

Было сыграно 396 партий (результаты 1-й игры были отменены) по круговой системе в 2 тура.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 60 минут на следующие 16 ходов.

Регламент 
23 команды были разбиты на 4 полуфинальные группы. Команды, занявшие два первых места, попадали в главный финал «А». Две следующие — в финал «В». Команды, занявшие место ниже четвертого, попадали в утешительный финал «С».

Результаты

Полуфиналы

Группа А 

 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 запобеду шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб —победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Б — Коэффициент Бергера.

Группа В

Группа С

Группа D

Финалы

Финал А

Финал В

Финал С

Индивидуальные результаты 
 Доска 1:  Алла Кушнир 7½ / 8 = 93,8 %
 Доска 2:  Нава Штеренберг 9 / 10 = 90,0 %
 Доска 3:  Хироко Маеда (Hyroko Maeda) 6½ / 8 = 81,3 %
 Резервная:  Леа Нудельман 6½ / 7 = 92,9 %

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
Олимпиада
Олимпиада
Шахматы
Олимпиада
Шахматы
Шахматы